Појам Бининген може да се односи на:

 Бининген (Швајцарска)
 Бининген (Ајфел), општина је у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат